Toponímia:
 Arnold (Califòrnia), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Califòrnia 
 Arnold (Maryland), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Maryland 
 Arnold (Minnesota), concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Minnesota 
 Arnold (Missouri), població dels Estats Units a l'estat de Missouri 
 Arnold (Nebraska), població dels Estats Units a l'estat de Nebraska 
 Arnold (Comtat de Morgan), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois 
 Arnold (Comtat de Carroll), població dels Estats Units a l'estat d'Illinois 
 Biografies:
 Arnold I de Flandes, Arnold el Gran, el Ric o el Vell (~873 - 965), comte de Flandes del 918 al 958
 Arnold II de Flandes o Arnold el Jove (~961 - Gant, 987), comte de Flandes de 965 a 987 
 Arnold II de Wels-Lambach (?- 1055), marcgravi d'Estíria
 Arnold II de Boulogne (?-971), comte de Boulogne de 965 a 971 
 Arnold III de Flandes o Arnold el Desgraciat (1054 -Bavinchove, prop de Cassel, 1071), comte de Flandes i d'Hainaut
 Arnold III de Boulogne (?-990), comte de Boulogne de 971 a 990
 Arnold de Flandes, diversos personatges
 Arnold de Frísia Occidental o Arnold de Gant (Gant ~951-Mosa, 993), comte de Frísia Occidental de 988 a 993
 Arnold d'Horne (1339-Lieja, 1389), canonge, prebost i príncep-bisbe d'Utrecht de 1371 a 1378
 Arnold de Montgommery (~1068 – 1118 /1122), baró i lord de Pembroke i d'Holderness
 Arnold de Soissons o Arnold d'Oudenburg (Tiegem, ~1040 - Oudenburg, 1087), monjo benedictí, prevere i bisbe de Soissons 
 Arnold de Valenciennes o de Cambrai, comte de Cambresis i comte i marquès de Valenciennes 
 Benedict Arnold (Norwich, Connecticut, 1741 – Londres, Regne Unit, 1801), general estatunidenc 
 Chuck Arnold (Stamford, Connecticut, 1926), pilot estatunidenc de curses automobilístiques 
 David Arnold (Luton, 1962), compositor de bandes sonores britànic 
 Dieter Arnold (1936, Heidelberg), egiptòleg alemany 
 Edward Arnold (Nova York, 1890 − Encino, Califòrnia, 1956) 
 Eddy Arnold (Madisonville, Tennessee, 1918 - Franklin, Tennessee, 2008), cantant de country estatunidenc 
 Eve Arnold (Filadèlfia, Pennsilvània, 1912 - Londres, 2012), foto-periodista estatunidenca 
 Frances Arnold (1956), científica i enginyera americana 
 Graham Arnold (Sydney, Austràlia, 1963), futbolista australià internacional amb la selecció d'Austràlia 
 Johann-Georg-Daniel Arnold (Estrasburg, 1780 - 1829), dramaturg alsacià 
 Karl Arnold (ciclista), ciclista alemany 
 Malcolm Arnold (Northampton, 1921 - Norfolk, 2006), compositor britànic
 Maximilian Arnold (Riesa, 1994), futbolista alemany que juga com migcampista al Wolfsburg
 Ray Arnold (Washington DC, 1948), actor de cinema i teatre estatunidenc nominat a l'Oscar 
 Reginald Arnold (Murwillumbah, Nova Gal·les del Sud, 1924), ciclista australià 
 Samuel Arnold (Londres, Regne Unit, 1740 - 1802), compositor i editor anglès 
 Thomas Arnold (1795-1841), pedagog anglès 
 Thomas Walker Arnold(Devonport, 1864- Devon, 1930), orientalista britànic i historiador de l'art islàmic 
 Vladímir Arnold (Odessa, Ucraïna, 1937 - París, 2010), matemàtic
 Miscel·lània: 
Arnold (programari), Motor de render de la companyia Sony Pictures Imageworks.
Malformació d'Arnold-Chiari, malformació congènita de l'encèfal